K64 ou K.64 peut faire référence à :
 Menuet en ré majeur pour orchestre (K.64), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 64, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres